Sternkundiger bezeichnet
 allgemein einen Astronom
 einen Astrologen
 die Sterndeuter der Antike